Поколе́ние А́льфа (, сокращённо Gen Alpha) — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся примерно с начала—середины 2010-х годов по середину 2020-х годов. Соответствует Теории поколений, созданной Уильямом Штраусом и . Названное в честь первой буквы греческого алфавита (α), поколение Альфа является первым полностью родившимся в XXI веке. Большинство представителей поколения Альфа — дети миллениалов, реже — зумеров.

В период рождения поколения Альфа во многих странах мира наблюдалось снижение уровня рождаемости. В сфере развлечений в детстве всё больше доминируют умные технологии, социальные сети и стриминговые сервисы, при этом одновременно снижается интерес к традиционному телевидению. Изменения в использовании технологий в учебных классах и других сферах жизни повлияли на то, как это поколение переживало раннее обучение по сравнению с предыдущими поколениями. Исследования показывают, что аллергия, ожирение и проблемы со здоровьем, связанные с экранным временем, в последние годы становятся всё более распространёнными среди детей.

Терминология 
Название «Поколение Альфа», по словам Марка Маккриндла, которому обычно приписывают этот термин, возникло в результате опроса, проведённого в 2008 году австралийским консалтинговым агентством McCrindle Research. В интервью 2015 года Маккриндл рассказал, как его команда пришла к такому названию:

Агентство McCrindle Research также черпало вдохновение в названии ураганов, в частности, в сезоне атлантических ураганов 2005 года, когда названия, начинающиеся с букв латинского алфавита, были исчерпаны, и последние шесть ураганов были названы греческими буквами от альфы до дзеты.

Некоторые предполагают, что глобальное воздействие пандемии COVID-19 станет определяющим событием для этого поколения, и предлагают название «Поколение C» для тех, кто родился во время пандемии или вырос во время неё.

Определения даты и возрастного диапазона 
Пока ещё нет общего мнения о годах рождения поколения Альфа. Источники СМИ, посвящённые поколению Альфа, используют такие начальные годы рождения, как 2010 и 2011. Однако многие определения поколения Z, заканчивающиеся на 2012 или 2015, указывают на то, что самые старшие представители поколения Альфа родились в 2013 или 2016 году.

Поколение Альфа — это самые молодые люди, живущие сегодня. Источники предполагают, что последние представители этого поколения родятся в середине 2020-х годов, чаще всего в 2025 году.

Примечания 

Антропология
2010-е годы
2020-е годы
Культурные поколения